A Benice településnév jelentései:

Benefalva szlovákiai község szlovák neve a Zsolnai kerület Turócszentmártoni járásában
Benic, Liptószentmiklós városrészének szlovák neve a Zsolnai kerület Liptószentmiklósi járásában